Szemu’el Kac (1914–2008) – izraelski polityk i pisarz
 Szemu’el Kac (1926–2010) – izraelski rysownik